Budžak (Ukrajina), pokrajina u Ukrajini
Budžak (Bačko-kiškunska županija, Mađarska), selo u Mađarskoj
Budžak (Šomođska županija, Mađarska), selo u Mađarskoj